Back for the Streets — вуличний альбом американського репера Young Buck та продюсера The Future. Спочатку виданий як інтернет-реліз ексклюзивно на сайті livemixtapes.com. На обкладинці зазначено, що реліз — мікстейп. 

27 жовтня 2009 реліз з'явився на iTunes. На обкладинці зазначено, що реліз — вуличний альбом. Усі пісні, окрім «Turn Ya Back», спродюсував The Future.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Young Buck
Англомовні музичні альбоми